Tangon peut faire référence au :
Tangon et son synonyme emprunté à l'anglais outrigger, désignant différents équipements externes de bateaux : 
sur les navires de pêche, perche articulée fixée sur chaque bord d'un bateau de pêche traînant de nombreux leurres, ou montée sur certains chalutiers traînant deux chaluts à la fois,
espar fixé sur le bordage d'un bateau pour l'éloigner du bord, ou pour débarquer à terre,
grande barre de flèche fixée sur le pont d'un voilier de course,
aviron de course muni de porte-nages extérieurs sur lesquels prennent appui les rames (usage depuis 1845),

Tangon de spi : espar qui amure le spinnaker ou génois d'un voilier (ou dériveur).